pancernik – klasa okrętów wojennych
 pancernik – rodzaj ssaków
 Pancernik – skała w Ryczowie na Wyżynie Częstochowskiej